Чемпионат России по регби 1998 года проводился с 26 мая по 16 октября. Чемпионом в шестой раз стал клуб «Красный Яр».

Формат турнира 
Турнир проводился в 2 этапа. На предварительном этапе команды были разбиты на 2 зональные группы («Запад» и «Восток») и играли друг с другом по круговой системе. 3 лучшие команды из каждой группы попадали в Основной этап (Суперлигу), где играли так же по круговой системе.

Чемпионат

Предварительный этап 
 Зона «Запад»

 «ЦСКА-Космос» (Москва) и «Радуга» (Таганрог) были исключены из турнира по финансовым причинам, результаты игр с их участием аннулированы.
 «Звезда-Балтика» (Калининград) снялась перед началом первенства.

 Зона «Восток»

Основной этап

Ссылки 
 Союз регбистов России
 Профессиональная регбийная лига
 Все о регби на русском языке
 Вся статистика русского регби

Чемпионаты России по регби
1998 год в регби
Чемпионаты России в 1998 году